Chacón peut désigner :

Patronymes 
Chacón est un nom d'origine espagnole et est porté par :
 Àngels Chacón (1968-), femme politique espagnole ;
 Alfonso Chacón (1540-1599), écrivain espagnol ;
 Carme Chacón (1971-2017), femme politique espagnole ;
 Dulce Chacón (1954-2003), écrivaine espagnole ;
 Javier Chacón (1985-), coureur cycliste espagnol ;
 Jesse Chacón (1965), homme politique vénézuélien ;
 Pedro Chacón (1525-1581), écrivain espagnol ;
 Soledad Chacón (1890-1936), femme politique américaine.

Toponymes

Arzobispo Chacón : l'une des 23 municipalités de l'État de Mérida.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme